Klippskvättor (Thamnolaea) är ett litet släkte med afrikanska tättingar i familjen flugsnappare som tidigare betraktades som trastar i familjen Turdidae. Släktet delas numera upp i en till två arter:
 Svarthuvad klippskvätta (T. cinnamomeiventris)
 Vitkronad klippskvätta (T. coronata) – behandlas ibland som underart till svarthuvad klippskvätta 

Tidigare behandlades svarthuvad stentrast (Monticola semirufus) som en del av släktet under det svenska namnet vitvingad klippskvätta, men DNA-studier visar att den snarare är just en stentrast. Klippskvättornas närmaste släktingar är termitskvättorna i släktet Myrmecocichla.

Noter

Flugsnappare
Fågelsläkten